Good Bye, Lenin! è un album discografico del compositore francese Yann Tiersen, pubblicato nel 2003, colonna sonora dell'omonimo film.

Tracce 
 Summer 78 (con Claire Pichet)
 Preparations for the last TV fake
 Mother's Journey
 Good Bye Lenin
 Father and Mother
 Lara's castle
 Childhood (1)
 The Deutsch Mark Is Coming
 Childhood (2)
 Letters
 Mother will die
 Father is late
 First Rendez-Vous
 Dishes
 I saw Daddy today
 The decant session
 Watching Lara
 Summer 78 (strumentale)

Voci correlate 
 Good Bye, Lenin!

Collegamenti esterni 
 

Colonne sonore di film